Glenburn (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord.
 Glenburn (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.